Die 1000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurden am 19. Februar im James B. Sheffield Olympic Skating Rink ausgetragen. Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Eric Heiden vor Gaétan Boucher aus Kanada.

Rekorde 
Vor dem Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfs aufgestellt:

Ergebnisse 
Eric Heiden hatte in den ersten Tagen der Eisschnelllaufwettkämpfe in Lake Placid die olympischen Goldmedaillen über 500 Meter und 5000 Meter gewonnen und galt auf seiner Paradestrecke 1000 Meter als unumstrittener Favorit. Im ersten Paar trat er gegen den Kanadier Gaétan Boucher an, der sowohl 1979 als auch 1980 hinter Heiden Vizeweltmeister im Sprint geworden war. Heiden stellte mit einer Zeit von 1:15,18 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf und war anderthalb Sekunden schneller als Boucher. Keiner der folgenden Athleten war schneller als Heidens oder Bouchers Marke. Die Bronzemedaille teilten sich Wladimir Lobanow aus der Sowjetunion und Frode Rønning aus Norwegen mit einer Zeit von 1:16,91 Minuten. Der Olympiasieger von 1976, der US-Amerikaner Peter Mueller, wurde Fünfter.

Weblinks 
 
 Ergebnis im offiziellen Ergebnisbuch der Olympischen Winterspiele 1980 (S. 199–201)

Einzelnachweis 

01000_m_(Manner)